Технический университет Среднего Гессена (нем. Technische Hochschule Mittelhessen, или THM) — университет прикладных наук с кампусами в городах Гиссен, Фридберг и Вецлар.

История 
14 января 1838 года Национальной торговой ассоциацией Дармштадта была основана Гиссенская «школа технического рисования» («Schule für technisches Zeichnen»). Через четыре недели до этого в Дармштадте, в декабре 1837 года, был основан Технический университет Дармштадта - TU Darmstadt. Таким образом, THM всего на месяц моложе TU Darmstadt и, таким образом, является вторым старейшим высшим техническим учебным заведением в немецкой земле Гессен.

В 1986/87 году открылась программа по информатике. Специализация «математика, естествознание и обработка данных» были разделена на предметные области «математика, естествознание и информатика» (Гиссен) и «математика, естествознание и обработка данных» (Фридберг).

Кампусы Технического университета Среднего Гессена

Фридберг

 Informationstechnik - Elektrotechnik - Mechatronik (информационные технологии, электроника, мехатроника)
 Maschinenbau, Mechatronik, Materialtechnologie (инженерия, мехатроника, технология материалов)
 Mathematik, Naturwissenschaften und Datenverarbeitung (математика, естественные науки и обработка данных)
 Sozial- und Kulturwissenschaften (социальные и культурные науки)
 Wirtschaftsingenieurwesen (бизнес-инжиниринг)

Гиссен 

 Bauwesen (архитектура и гражданское строительство)
 Elektro- und Informationstechnik (электроника и информационные технологии)
 Инженерия наук о жизни
 Maschinenbau und Energietechnik (машиностроение и энергетика)
 Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik (математика, естественные науки и информационные технологии)
 Sozial- und Kulturwissenschaften (социальные и культурные науки)
 Wirtschaft — Бизнес-школа THM (деловое администрирование)

Вецлар 

 Wirtschaftsingenieurwesen (бизнес-инжиниринг)
 Betriebswirtschaft (деловое администрирование)
 Ingenieurwesen / Mikrosystemtechnik (инженерия / технологии микросистем)
 Prozessmanagement (управление процессами)
 второстепенный Steuerung von Geschaeftsprozessen (контроль бизнес-процессов)
 второстепенный Managementsysteme (системы управления)

Примечания

Ссылки 
 Официальная домашняя страница (немецкий)
 Информация для иностранных студентов (немецкий и английский языки)

Высшие технические учебные заведения Германии
Учебные заведения, основанные в 1971 году
Вецлар
Гиссен